«Мария» () — американский триллер 2005 года режиссёра Абеля Феррары.

Сюжет 
После съёмок фильма о жизни Иисуса под названием «Это моя кровь» Мари Палези, актриса, которая играет Марию Магдалину, находит убежище в Иерусалиме в поисках истины, стоящей за этой историей, в то время как режиссёр фильма, который также играет Иисуса, возвращается в Нью-Йорк, чтобы агрессивно продвигать фильм. Фильм внутри фильма вызывает общественные споры по причинам, которые никогда прямо не указываются, но некоторые сцены в фильме опираются на неканонические гностические Евангелия, в то время как есть публичные утверждения, что фильм является антисемитским по причинам, которые не приводятся. В Нью-Йорке тележурналист Тед Янгер представляет серию программ о жизни Иисуса и выбирает для интервью режиссёра фильма. В частном порядке у Янгера есть кризис веры.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы Италии 2005 года
Фильмы США 2005 года
Фильмы Франции 2005 года
Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы Абеля Феррары
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-триллеры Италии
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы об актёрах